

Bułgaria 
 Ostra mogiła – wieś w obwodzie Sliwen
 Ostra mogiła – wieś w obwodzie Stara Zagora